Knüpffer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Friedrich Johann Knüpffer (1777–1843), deutschbaltischer Literat und Folklorist
 Rudolf Otto von Knüpffer (1831–1900), deutschbaltischer Architekt
 Wolf Knüpffer (* 1967), deutscher Professor für Wirtschaftsinformatik

Siehe auch: Knüpfer